Доисторический период мальтийской истории охватывает события на островах Мальта и Гозо со времён первых человеческих поселений и вплоть до прибытия на острова финикийцев в VIII веке до н. э., когда начинается письменная история Мальты.

Хронология 
Несмотря на то, что культурное развитие Мальты в доримский период во многом синхронно развитию доисторической Сицилии, следов пребывания человека в эпоху палеолита и мезолита на острове не отмечено; это выглядит тем более удивительным, что остров был соединён перешейком с Сицилией до конца последнего оледенения. 

Остаётся дискуссионным вопрос о связи мальтийских культур с доисторической Северной Африкой.

Палеолит и мезолит 
Образцы предположительно палеолитического искусства обнаружены в 1987 году в пещере Гхар-Далам, однако их датировка является спорной. В пользу такой датировки говорит то, что на рисунках изображены вымершие позднее животные; против — то, что помимо указанных рисунков, в пещере отсутствуют антропогенные находки эпохи палеолита и мезолита.

Анализируя древние почвы, исследователи обнаружили, что первые жители прибыли на остров Мальта примерно в 5900 году до нашей эры из разных частей Средиземноморья, как из Европы, так и из Африки.

Дохрамовый неолит (5200—4100 гг. до н. э.) 

Периодизацию доисторической Мальты, начиная с неолита, впервые предложил Джон Дэвис Эванс. Данную периодизацию привязал к датам методом радиоуглеродного анализа Дэвид Трамп. Позднее данная хронология была подтверждена большим количеством находок, в том числе и связанных с существовавшими на Сицилии синхронно археологическими культурами, и принята большинством археологов.

 5200—4500 гг. до н. э.: стадия Гхар-Далам. Наиболее ранние поселенцы прибывают с Сицилии. Эта местная разновидность культуры кардиальной керамики занималась сельским хозяйством: выращиванием ячменя, пшеницы и овощей, а также разведением свиней, крупного рогатого скота, овец и коз. В это время фауна Мальтийских островов включает таких животных, как карликовые олень, гиппопотам и сицилийский карликовый слон, которые сохранились ещё с тех времён, когда Мальта представляла собой перешеек между Европой и Африкой. Период соответствует сицилийской культуре керамики Стентинелло.
 4850 г. до н. э.: возникновение посёлка в Скорбе.
 4500—4400 гг. до н. э.: стадия «серая Скорба». Соответствует сицилийской керамике Серра д’Альто.
 4400—4100 гг. до н. э.: стадия «красная Скорба» — фигурки и статуэтки из обожжённой глины. Соответствует сицилийской керамике Диана.

Эпоха мегалитических храмов (4100—2500 гг. до н. э.) 

В мегалитический период развитие Мальты происходит синхронно сицилийскому, стадии хорошо согласуются с соответствующими доисторическими культурами Сицилии.

Анализируя древние почвы, исследователи обнаружили, что вторая колонизация прибыла на остров Мальта из Сицилии в 3850 году до нашей эры.

 4100 г. до н. э.: новая волна миграции на Мальту с Сицилии; появление грушевидных керамических сосудов. Стадия соответствует сицилийской культуре керамики Сан-Коно — Пьяно — Нотаро.
 4100—3700 гг. до н. э.: стадия Зеббудж. В этот период распространение получают подземные захоронения. Сооружение каменного круга в Шааре (круг Брошторффа) на острове Гозо, а также аналогичных святилищ — Зеббудж, Шамшия и др.
 3800—3600 гг. до н. э..: стадия Мджарр.
 3600 г. до н. э.: сооружение мегалитического храмового комплекса Джгантия на острове Гозо.
 3600—3200 гг. до н. э.: стадия Джгантия. Сооружение храмов Та' Хаджрат,  III, Скорба и Тас-Силдж.
 3600—2500 гг. до н. э.: сооружение храмовых комплексов Мнайдра и Хаджар-Ким.
 3250—3000 гг. до н. э.: сооружение храмового комплекса Таршиен.
 3000 г. до н. э.: наиболее раннее свидетельство кремации; некоторые из старейших мегалитических храмов превращены в некрополи.
 3300—3000 гг. до н. э.: стадия Сафлиени.
 3100—2500 гг. до н. э.: стадия Таршиен. В конце этой стадии мегалитическая культура приходит в упадок из-за истощения земель, население сокращается.

На острове Гоцо у образца Xaghra5 (2550–2350 лет до н. э.) определили митохондриальную гаплогруппу K1a и Y-хромосомную гаплогруппу H2, у женского образца Xaghra6 (2900–2750 лет до н. э.) определили митохондриальную гаплогруппу В, у образца Xaghra9 (2530–2400 лет до н. э.) определили митохондриальную гаплогруппу H4a1 и Y-хромосомную гаплогруппу G2a2a1a3, у образца Xaghra6 (2900–2750 лет до н. э.) определили митохондриальную гаплогруппу V. У трёх исследованных образцов оказалось наименьшее количество предкового компонента, полученного от западных охотников-собирателей (6,8±2,5 процента), среди других популяций позднего неолита. Кроме того, D-статистика показала, что у этих людей отсутствует примесь, связанная с североафриканскими и кавказскими охотниками-собирателями, иранскими неолитическими земледельцами или степняками (ямная культура).

Бронзовый век / Железный век (2500—700 гг. до н. э.) 

 2500—1500 гг. до н. э.: стадия Таршиенского некрополя. Вторжение новой волны поселенцев с Сицилии (сиканов?) и полное исчезновение признаков прежней мегалитической культуры.
 2500 г. до н. э.: сооружение подземного святилища-некрополя Хал-Сафлиени.
 2500 г. до н. э.: сооружение храма в Бордж ин-Надур; позднее — возникновение в том же месте поселения бронзового века с каменной оградой.
 1500—725 гг. до н. э.: стадия Бордж ин-Надур.
 около 1000 г. до н. э. — ранние свидетельства торговых контактов с окружающими средиземноморскими культурами.
 900—700 гг. до н. э.: стадия Бахрия; новая волна захватчиков (сикулы или элимцы?), которые занимают небольшую часть острова; в остальной части сохраняется прежняя культура.
 около 725 г. до н. э. начинается финикийская колонизация Мальты.
 около 720 г. до н. э.: начало греческой колонизации Мальты.

Исследователи 
 Заммит, Темистоклес (1864—1935) — провёл раскопки важнейших археологических памятников Мальты: гипогея Хал-Сафлиени и мегалитических храмов Таршиен, Хаджар-Ким и Мнайдры.
 Орси, Паоло (1859—1935) — директор Сиракузского археологического музея. Исследовал на Сицилии культуры, аналогичные мальтийским.
 Эванс, Джон Дэвис (1925—2011), профессор археологии в Лондоне, проводивший раскопки храмов Мальты в 1940—1950-е годы. Установил археологическую периодизацию памятников Мальты.
 Трамп, Дэвид — ассистент Джона Эванса, руководил раскопками Скорбы (1958—1963), круга Хаджра (Ħaġra Circle) (1986—1994), с 1958 по 1963 год — куратор археологии в Национальном музее Мальты. Уточнил периодизацию мальтийских неолитических культур методом радиоуглеродной датировки. Преподаватель археологии Кембриджского университета (до 1997 г.).
 Бонанно, Антони — профессор Мальтийского университета, действующий вице-президент Археологического общества Мальты. Занимается раскопками на острове с 1971 года.

Примечания

Литература 
 T. Zammit. Prehistoric Malta, The Tarxien Temples (Oxford, 1960)
 J.D. Evans. The Prehistoric Culture-Sequence in the Maltese Archipelago. //Proceedings of the Prehistoric Society (1953, pp. 41-95).
 J.D. Evans. Malta (London, 1959).
 J.D. Evans. The Prehistoric Antiquities of the Maltese Islands (London 1971).
 David H. Trump, The Later Prehistory of Malta. //PPS (1961), p, 253—262.
 David H. Trump, Skorba. Reports of the Research Committee of the Societyof Antiquaries of London, XXII (Oxford, 1966)
 David H. Trump, Skorba, Oxford University Press (1966)
 David H. Trump, Skorba: A Neolithic Temple in Malta, Society of Antiquaries of London
 David H. Trump, Malta : an Archaeological Guide, Faber et Faber, (London, 1972; 3 ed. Malta, 2000)
 David H. Trump, Malta, Nagel Publishers (1980)
 David H. Trump, Prehistory of the Mediterranean, Yale University Press (1980)
 David H. Trump, Radiocarbon dates from Malta. // Accordia Reserch Papers, VI (1995-6, p. 173—177).
 David H. Trump, Malta, Prehistory and Temples, Midsea Books Ltd (1 ed. — 2002, 2 ed. — 2004, 3 ed. — 2008).
 A. Bonnano. The ARcaeology of Gozo from Prehistori to Arab times (Malta, 1990).
 A. Bonnano. Malta, An Archaeological Paradise (Malta, 1991, 1997).
 C.Malone, S.Stoddart, A. Bonnano, T. Gouder, D.H.Trump. Mortuary ritual of 4th millenium BC Malta: the Zebbug period chambered tomb from the Brochtorff Circle at Xaghra (Gozo) //PPS (1995), p. 303—346.
 Jean Guilaine, La mer partagée — La Méditerranée avant l'écriture, 7000-2000 avant Jésus-Christ, (Hachette Littératures, 2005)

Археология на Мальте